Boismont puede referirse a: 

 Boismont, comuna de Meurthe y Mosela (Francia).
 Boismont, comuna de Somme (Francia).